Karl Joel kan syfta på bland andra:

 Karl Joel (filosof) (1864–1934), tysk filosof
 Karl Amson Joel (1889–1982), tysk textilfabrikant